Американський штат Північна Дакота поділяється на 53 округи.

Північна Дакота